Teutschbein ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Jürgen Teutschbein (* 1944), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter und Professor für Chorleitung
 Markus Teutschbein (* 1971), deutscher Dirigent, Chorleiter